Zamach stanu na Litwie może dotyczyć:
 Zamach stanu na Litwie (1919)
 Zamach stanu na Litwie (1926)
 Zamach stanu na Litwie (1993)